Sultanat de Bornu, estat que va existir entre 1380 i 1893 al nord-est de Nigèria
 Emirat de Borno, emirat tradicional existent al nord-est de Nigèria des del 1893 
 Estat de Borno, estat federat de Nigèria
 Regne de Kanem-Bornu